— вид полужесткокрылых насекомых рода Spinococcus семейства Мучнистые червецы (Pseudococcidae). Впервые описан в 1960 году египетским энтомологом Е. М. Эззатом.

Распространение, образ жизни 
Эндемик Египта. Распространён в окрестностях города Тальха на севере страны.

Паразитирует на растениях рода Вьюнок (Convolvulus).

Примечания

Литература 
 Ezzat, Y.M. (1960) Three new mealybugs from Egypt., Bulletin de la Société Entomologique d’Egypte
 Ezzat, Y.M. & Nada, S.M.A. (1987) List of Superfamily Coccoidea as known to exist in Egypt., Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria 'Filippo Silvestri'
 Ben-Dov, Y. (1994) A systematic catalogue of the mealybugs of the world (Insecta: Homoptera: Coccoidea: Pseudococcidae and Putoidae) with data on geographical distribution, host plants, biology and economic importance.

Насекомые Африки
Эндемики Египта
Мучнистые червецы
Животные, описанные в 1960 году